Натуральне число 1231
 1231 рік до нашої ери
 1231 рік нашої ери